Schündler ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Schündler (* 1966), Filmproduzent
 Rudolf Schündler (1906–1988), deutscher Schauspieler und Regisseur